Universal, magyar együttes
 Universal Music Group lemezkiadói csoport
Universal Music Hungary a Universal Music magyarországi leányvállalata 
 Universal Pictures filmgyártó vállalat